Der Satz von Morley bezeichnet zwei nach verschiedenen Mathematikern dieses Namens benannte Sätze.

* Morley-Dreieck, gleichseitiges Dreieck innerhalb eines anderen Dreiecks (Frank Morley)
 Satz von Morley (Modelltheorie), mathematischer Satz (Michael Morley)